Snuggan kan syfta på:
Snuggan, Småland, sjö i Vimmerby kommun 
Snuggan, Lindesbergs kommun, by (småort ) i Lindesbergs kommun
Snuggan, Uppland, sjö i Sollentuna kommun

Se även
Snugga